Рио Гранде има више значења:
 Рио Гранде, је река у Северној Америци
 Рио Гранде (Њу Џерзи), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Рио Гранде (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Рио Гранде (Порторико), је општина у америчкој острвској територији Порторико, острвској држави Кариба
 Рио Гранде (река у Бразилу), је река у југоисточном делу Бразила (савезна држава Минас Жераис)
 Рио Гранде (филм), је вестерн филм режисера Џона Форда у коме главне улоге играју: Џон Вејн и Морин О`Хара